Жозе́ Авели́ну Кано́нжия (, , Оэйраш, близ Лиссабона ― , ) ― португальский кларнетист.

Биография 
Родился в испанской семье. Отец, Игнасио Канонжия, первый кларнет театра Сан-Карлуш, переселившийся в 1780-е годы из Испании, отправил его на обучение в школу при братстве апостола Павла, где Канонжия обучался среди прочего пению, игре на фортепиано и скрипке.

Игре на кларнете Канонжия учился у Иоганна Антона Виссе, немецкого музыканта, жившего в Лиссабоне и также игравшего в оркестре театра Сан-Карлуш. Окончив обучение в школе, он был принят в театральный оркестр в Салитри. В 1806―1808 он жил в Париже, затем в Нанте. После сольных выступлений в Париже и Лондоне и возвращения в Португалию Канонжия получил место первого кларнетиста при дворе португальского короля. Канонжия много гастролировал по всей Европе: в 1818 году состоялись его концерты в Генуе и Болонье, в 1819 ― в Петербурге, в 1820 ― в Турине, Цюрихе, Дрездене, Веймаре, Франкфурте, Берлине, и почти везде он исполнял собственные сочинения. В 1821, после концертов в Мюнхене, Канонжия через Париж вернулся в Лиссабон, где стал солистом оркестра театра Сан-Карлуш. Этот пост он занимал до конца жизни.

С 1824 Канонжия преподавал игру в Патриархальной семинарии (с 1835 ― Национальная консерватория Лиссабона). Среди его учеников наибольшую известность получил Антонио Жозе Крунер (1828―1884).

Творчество 
Канонжия, наряду с пианистом Жуан Домингушем Бонтемпу считается одним из крупнейших португальских музыкантов-виртуозов начала XIX века. Он обладал блестящей техникой, во время гастролей по Германии его мастерство сравнили с игрой Бермана и Хермштедта. В то же время некоторые критики отмечали в его игре недостаточную выразительность и гибкость звука.

Композиторское наследие Канонжии включает в себя четыре концерта, вариации, фантазии и другие сочинения для кларнета. Некоторые из них ещё при жизни автора были напечатаны в Париже и Лондоне при финансовой поддержке графа Фарробо.

Источник

Примечания

Ссылки 
 José Avelino Canongia (1784-1842) : virtuoso e compositor

Кларнетисты по алфавиту
Кларнетисты Португалии
Композиторы Португалии